Kruger, Krüger ou Krueger est un patronyme allemand, qui signifie « tavernier » en bas saxon ou « potier » en haut allemand.

Patronyme

Personnalités réelles 
 Alfred George Kruger (né en 1979), athlète américain, spécialiste du lancer du marteau ;
 Adalbert Krueger (1832-1896), astronome allemand ;
 Alain Kruger (né en 1958), producteur, journaliste et animateur radio-télé français ;
 Alan Krueger (1960-2019), économiste américain
 Andreas Ludwig Krüger (1743-1822), dessinateur, graveur et architecte allemand ;
 Anita Kruger (née en 1977), nageuse namibienne ;
 Barbara Kruger (née en 1945), artiste conceptuelle américaine ;
 Bernhard Krüger (1904-1989), membre de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Casey Krueger (1990-), joueuse internationale américaine de football
 Christiane Krüger (1945-), actrice allemande ;
 Clara Krüger (1854-1924), peintre allemande ;
 Danny Kruger (1974-), homme politique britannique ;
 David Krüger (né en 1968), chanteur et post-synchronisateur français ;
 Diane Kruger (née en 1976), mannequin et actrice allemande ;
 Eduard Krüger (1893-1963), cavalier allemand ;
 Else Krüger (1915-2005), secrétaire allemande ayant travaillé pour le parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Felix Krüger (1874-1948), psychologue allemand ;
 Frantz Kruger (né en 1975), athlète finlandais, né sud-africain ;
 Friedrich-Wilhelm Krüger (1894-1945), membre du parti nazi et officier supérieur SS-Obergruppenführer (équivalent de général de corps d'armée dans la police SS du Troisième Reich) ;
 Gerhard Krüger (1902-1972), philosophe allemand ;
 Hardy Krüger Jr. (né en 1968),  acteur allemand, fils de l’acteur Hardy Krüger ;
 Hardy Krüger (1928-2022), acteur allemand ;
 Hendrik Kruger (né en 1991), coureur cycliste sud-africain ;
 Henrik Krüger (19-?), journaliste danois ;
 Hercules Kruger (né en 1979), rugbyman sud-africain ;
 Horst Krüger (1919-1999), écrivain allemand ;
 Jean Chrétien Krüger, orfèvre français ;
 Jean Théodore Krüger (1827-1906), orfèvre français, fils du précédent ;
 Jim Krueger (19?-), auteur de bandes dessinées ;
 Jimmy Kruger (1917-1987), homme politique sud-africain ;
 Joannette Kruger (née en 1973), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Jules Kruger (1891-1959), directeur de la photographie français ;
 Karoline Krüger (née en 1970), chanteuse norvégienne ;
 Kelly Kruger (1981-), actrice canadienne ;
 Lissy Krüger (1892-1938), actrice allemande ;
 Luise Krüger (1915-2001), athlète allemande ;
 Marcus Krüger (1990-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Marise Kruger (née en 1958), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Michael Krüger (1943-), écrivain allemand ;
 Mike Krüger (1951-), humoriste et chanteur allemand ;
 Otto Krueger (1891-1976), général allemand de la Luftwaffe ;
 Otto Kruger (1885-1974), acteur américain ;
 
 Peter Krüger (1580-1639), mathématicien et astronome russe ;
 Peter Krüger (1964-), réalisateur et scénariste belge ;
 Ruben Kruger (né en 1970), rugbyman sud-africain ;
 Simen Hegstad Krüger (né en 1993), fondeur norvégien ;
 Steven Krueger (né en 1989), acteur américain ;
 
 Wilhelm Krüger (1820-1883), pianiste et compositeur allemand ;
 William Kent Krueger (1950-), écrivain américain ;

Personnages de fiction 
 Natsuki Kruger, personnage de la série Mai-otome ;
 Freddy Krueger, personnage du film Les griffes de la nuit.
 Biscuit Krueger, personnage du manga et des animes Hunter X Hunter.

Pseudonyme 

 Paul Kruger, pseudonyme de la poétesse américaine Roberta Elizabeth Sebenthall pour une série de romans policiers ;

Autres 
 Kruger, groupe de rock suisse
 Kruger 60, étoile binaire de la constellation de Céphée
 Kruger Inc., entreprise canadienne spécialisée dans l'industrie du papier

Voir aussi 
 Effet Dunning-Kruger, en psychologie
 Krugersdorp, ville minière sud-africaine, dans le Transvaal
 Parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud
 Kruger House Museum, musée consacré à Paul Kruger, à Pretoria, en Afrique du Sud
 Krugerrand, pièce d'or sans valeur nominale servant de pièce de thésaurisation
 Le Président Krüger (Ohm Krüger), film allemand de Hans Steinhoff, sorti en 1941
 Paul Kruger, film sud-africain de 1956

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien